Bacares kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bacarés, ort, Andalusien, Provincia de Almería, 
 Bacares (kommun i Spanien), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar